HOM ist der Name folgender geographischen Objekte:

Flüsse:
 Hom (禾木河), einen der Quellflüsse des Burqin im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China
 Hom, Fluss in Namibia

Orte: 
 Hom, ein Ortsteil der slowenischen Gemeinde (Občina) Šentrupert (deutsch: Sankt Ruprecht) in der Unterkrain
 Hom-e Khosrow, ein iranisches Dorf im Distrikt Khezel-e Sharqi Rural in der Provinz Hamadan 

Høm steht für:
 Høm, ein dänisches Dorf und eine Pfarrei in der Gemeinde Ringsted auf der Insel Seeland

HOM steht als Abkürzung für
 Hand over mouth, deutsch: Hand auf den Mund; in der Online-Kommunikation übliche Abkürzung, wenn man etwas schlechtes über jemanden schreibt
 Head of Mission, bei der Bundeswehr und bei der NATO übliche Bezeichnung für den Leiter einer Mission
 Heart of Midlothian F.C., ein Fußballklub in Edinburgh, Schottland
 Higher Order Message, eine Programmiertechnik
 Higher Order Modulation, eine Modulationsart für Mobilfunknetze mit HSPA+
 Hall of mirrors effect bei Computergraphiken
 Holistisch-ontogenetische Methode, eine Methode der Legasthenie-Behandlung
 Hong-Ou-Mandel-Effekt, die quantenmechanische Interferenz zweier Photonen
 IATA-Code für Homer Airport, Alaska

HOM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Saarpfalz-Kreis ohne die Stadt St. Ingbert (für Homburg)

Hom ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Hom (1838–1911), deutscher Bildnismaler
 Ken Hom (* 1949), US-amerikanischer Koch, Autor und TV-Koch
 Marc Hom (* 1967), dänischer Mode- und Portraitfotograf
 Sharon Hom (* 20. Mai 1951), US-amerikanische Jura-Professorin em. und Menschenrechtsaktivistin (Executive Director of Human Rights in China)
 Shuvagata Hom (* 11. November 1986), Cricket-Nationalspieler von Bangla Desh
 Tom Hom (* 15. Februar 1927), US-amerikanischer Politiker (Demokrat)
 Tonnie Hom, verheiratete Hom-Wittebrood (4. September 1932 – 23. August 2013), niederländische Schwimmerin bei den Olympischen Spielen 1948

Høm ist der Familienname folgender Personen:
 Jesper Høm (5. Oktober 1931 – 1. März 2000), dänischer Regisseur und Fotograf
 Paul Høm (2. Mai 1905 – 25. September 1944), dänischer Maler und Glasmaler

Hom steht für:
 Hom (Instrument), ein traditionelles Musikinstrument der Maya 
 Hom (Mythologie), ein persisches Schöpfungs-, Ur- und Gesetzeswort
 Hom-Funktor bzw. Mengen von Homomorphismen in der Mathematik
 Hom, Name einer Firma für Männer-Unterwäsche, siehe Huber Tricot
 Hom (Einheit), altes französisches Flächenmaß

H0m steht für:
 H0m, die Modellspurweite 12 mm in Nenngröße H0

HOM